Новомихайловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Новомихайловское сельское поселение — входит в Кущёвский район.

Орловская область
 Новомихайловское сельское поселение — входит в Корсаковский район

Смоленская область
 Новомихайловское сельское поселение — входит в Монастырщинский район